Stati Uniti d'America
 West Jefferson – città della Contea di Jefferson, Alabama 
 West Jefferson – città della Contea di Ashe, Carolina del Nord 
 West Jefferson – villaggio della Contea di Madison, Ohio